

Persone
 Antonino Pierozzi, noto anche come sant'Antonino da Firenze (1389-1459) – teologo, arcivescovo cattolico e letterato italiano
 Giuseppe Pierozzi (1883-1956) – attore italiano
 Orazio Pierozzi (1884-1919) – ufficiale e aviatore italiano

Altro
 Aeroporto O. Pierozzi – aeroporto militare di Brindisi
 Torre dei Pierozzi – antica torre di Firenze, nei pressi di piazza del Duomo